Karlsbach  ist ein geographischer Name

Ortschaften:
 in Deutschland:
 Karlsbach (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 in Österreich:
 Karlsbach (Niederösterreich), Katastralgemeinde von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Karlsbach (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 in Polen:
 Kwasków (ehemals Karlsbach im Landkreis Rummelsburg, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Łódź; siehe Błaszki
 Kościerzyn Wielki (?) (ehemals Karlsbach im Landkreis Wirsitz, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Strumiany (ehemals Karlsbach im Landkreis Naugard, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Stargard

Gewässer:
 Karlsbach (Werra), rechter Zufluss der Werra nach Unterrieden, Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Karlsbach (Ybbser Mühlbach), linker Zufluss des Ybbser Mühlbachs (zur Donau) in Waasen, Markt Neumarkt an der Ybbs, Bezirk Melk, Niederösterreich

Karlsbach ist der Familienname von:
 Till Karlsbach (1935–1972), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Karlebach
 Karlesbach